Бадюк Михайло Іванович — начальник кафедри Української військово-медичної академії, заслужений працівник охорони здоров'я України
 Бадюк Михайло Михайлович (1920—1993) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Бадюк Сергій Миколайович (* 1970) — російський спортсмен, актор і громадський діяч.

Примітки